Pojem Java může znamenat:

v zeměpise
 Java (Georgie) – provincie v Georgii, USA
 Java (Jižní Osetie) - město v Jižní Osetii
 Java (New York) – město ve Wyoming County, ve státě New York, USA
 Java (Jižní Dakota) – město ve Walworth County, ve státě Jižní Dakota, USA

v informatice
 Java (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Java (platforma) – platforma

ostatní
 Java (desková hra) – desková hra od Michaela Kieslinga a Wolfganga Kramera
 java (tanec) – tanec ve 3/4 rytmu populární ve 20. letech 20. století ve Francii, píseň „Pražská java“ (Voskovec+Werich+Ježek)
 Třída Java – třída dvou lehkých křižníků Nizozemského královského námořnictva
 Hr. Ms. Java – nizozemský lehký křižník

související pojmy
 Jáva – indonéský ostrov
 Jawa – značka motocyklu
 JavaScript – skriptovací jazyk

Externí odkazy